Arma segreta (Secret Weapon) – film per la televisione del 1990 diretto da Ian Sharp
 Secret Weapon – album degli MxPx del 2007